

Patronyme 

 George Harris Hees (1910-1996), homme politique canadien ;
 Jan Willem Hees, acteur néerlandais ;
 Jean-Luc Hees, journaliste français ;
 Muriel Hees, journaliste française ;
 Otto Hees, photographe brésilien.

Toponyme 

 Hees, section de la ville belge de Bilzen
 , hameau de la commune néerlandaise de Soest
 , hameau de la commune néerlandaise de De Wolden

Voir aussi 
 Hess

Lien externe 
 

Patronyme wallon
Patronyme lorrain